Скарборо () — город в графстве Северный Йоркшир, Англия c одноимённым замком, который дал своё имя нескольким топонимам в бывших британских колониях:

 Скарборо — город в штате Мэн, США.
 Скарборо — крупнейший город и столица Тобаго.
 Скарборо — город в провинции Онтарио, Канада, в настоящее время район Торонто.
  — «ничья земля» в Южно-Китайском море.
 Скарборо — пригород Крайстчерча, Новая Зеландия.

Персоналии 
  (1909—1988) — британский врач, член Эдинбургского королевского общества (с 1941) и Королевской коллегии врачей (с 1960).
  (род. 1963) — американский телеведущий и политик, член Палаты представителей от штата Флорида (1995—2001), ведущий шоу Morning Joe на телеканале NBC News (с 2007).
  (1831—1914) — священник Епископальной церкви США, епископ Нью-Джерси (с 1875).
  (1878—1935) — американская писательница.
 Скарборо, Кен — американский сценарист и телепродюсер, лауреат Прайм-таймовой премии «Эмми» за лучшую детскую телепрограмму (2017—2019).
  (1870—1945) — американский религиозный деятель и педагог, президент Северо-западной баптистской теологической семинарии (1915—1942).
  (род. 1964) — британская пловчиха, чемпионка Великобритании по плаванию на 100 и 200 м баттерфляем (1989, 1990), победительница Кубка мира по плаванию в дисциплине баттерфляя (1990).
  (1861—1927) — американский политик, вице-губернатор штата Южная Каролина (1899—1901), член Палаты представителей (1901—1905).
  (1923—2020) — американский военный деятель, заместитель командующего Береговой охраны США (1978—1982).
 Скарборо, Рэй (1917—1982) — американский бейсболист и тренер.
  (1944—2003) — американский автор песен, лауреат премии «Грэмми» за лучшую песню в жанре ритм-энд-блюз (1989).
  — американский педагог, президент Акронского университета (2014—2016).
  (род. 1953) — американский порноактёр и режиссёр, лауреат премии XBIZ за достижения карьеры (2008) и как лучший режиссёр гей-фильма (2010).
  (1852—1926) — американский классицист и педагог, президент Уилберфорсского университета (1908—1920).
  (1812—1871) — американский художник-портретист, чьи работы входят в частности в собрание музея «Метрополитен».
  — американский психолог, специалист по грамотности, лауреат Премии Сэмюэла Ортона Международной ассоциации дислексии (2009).
  (род. 1943) — американский журналист и телеведущий, диктор новостей телеканала WNBC (с 1974).
  (1615—1694) — английский врач, математик, политик и дипломат, член Королевской коллегии врачей (с 1650) и Королевского общества (с 1663), посол Англии в Португалии (1685—1688), член Палаты общин (1685—1689).
  (1617—1671) — английский колонист и политик, председатель виргинской Палаты бюргеров (1645—1646).
 Скарборо, Эдриан (род. 1968) — британский актёр, лауреат премии Лоренса Оливье (2011).
 Скарборо, Элизабет (род. 1947) — американская писательница, лауреат премии «Небьюла» (1990).
  (род. 1973) — британский театральный и телевизионный актёр, лауреат Премии Гильдии киноактёров США в составе ансамбля телесериала «Аббатство Даунтон» (2014).